Радославов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Радославов, Васил Христов (1854—1929) — болгарский политик.
 Радославов, Цветан (1863—1931) — болгарский учитель, поэт и композитор, автор национального гимна Болгарии.